Клуб Олімпіко з Тотани () — іспанський футбольний клуб з міста Тотани. Заснований 1961 року. Станом на сезон 2018-2019 виступав у 13-й групі Терсера Дивізіону (Регіон Мурсія). Домашні матчі приймає на стадіоні Хуан Каюела місткістю 2500 осіб.

Сезони за дивізіонами

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт (у розробці)
 Soccerway

Футбольні клуби, засновані 1961
Футбольні клуби Іспанії